Kite – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w Georgii
 Kite – piosenka U2
 Kite – piosenka Kate Bush
 Kite – album Kirsty MacColl
 Kite – album Stefanie Sun

Ludzie noszący nazwisko Kite 
 Greg Kite
 Jonathan Kite

Zobacz też 
 USS Kite
 AMD Kite
 latawiec (ang. kite)